Вельфрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 55 км на північ від Безансона, 11 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вельфрі на сайті французького Національного інституту географії
 Вельфрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вельфрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона